Sharpsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sharpsburg (Georgia)
Sharpsburg (Iowa)
Sharpsburg (Kentucky)
Sharpsburg (Maryland)
Sharpsburg (North Carolina)
Sharpsburg (Pennsylvania)